Чемпионат Европы по биатлону (полное название — Открытый чемпионат Европы по биатлону) — континентальные соревнования по биатлону, проходящие с 1994 года. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены из любой страны мира.

С сезона 2009/2010 чемпионаты Европы включают в себя выступления в спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке у мужчин, женщин, юниоров и юниорок, а также выступления в эстафетах у мужчин и женщин, и смешанной эстафете у юниоров и юниорок. Таким образом, всего на данных соревнованиях разыгрываются 15 комплектов медалей. 
С 2009 по 2014 год к чемпионату Европы допускались взрослые спортсмены не старше 26 лет на начало года, 
начиная с чемпионата 2015 года возрастные ограничения для взрослых спортсменов сняты. Для юниоров и юниорок возрастные рамки не изменились — до 21-го года на 1 января года чемпионата.

Места проведения 

 1994  Контиолахти
 1995  Ле-Гран-Борнан
 1996  Валь-Риданна
 1997  Виндишгарстен
 1998  Минск
 1999  Ижевск
 2000  Закопане
 2001  От-Морьенн
 2002  Контиолахти
 2003  Форни-Авольтри
 2004  Минск
 2005  Новосибирск
 2006  Лангдорф
 2007  Банско
 2008  Нове-Место
 2009  Уфа
 2010  Отепя
 2011  Риданна
 2012  Осрблье
 2013  Банско
 2014  Нове-Место
 2015  Отепя
 2016  Тюмень
 2017  Душники-Здруй
 2018  Риданна
 2019  Раубичи
 2020  Раубичи
 2021  Душники-Здруй
 2022  Гросер-Арбер
 2023  Ленцерхайде
 2024  Осрблье
 2025  Валь-Мартелло
 2026  Шушёэн

Дисциплины на чемпионатах Европы

См. также 
 Биатлон на Олимпийских играх
 Чемпионат мира по биатлону
 Кубок мира по биатлону
 Кубок IBU

Ссылки 
 Официальный сайт Международного союза биатлонистов
 Все призёры чемпионатов Европы по биатлону: мужчины, женщины

Примечания